Nueva Esperanza kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Nueva Esperanza, Argentina, Santiago del Estero,

Honduras 

 Nueva Esperanza, Honduras, Departamento de Yoro, 
 La Esperanza, Honduras, Departamento de Intibucá,

Mexiko 

 Nueva Esperanza, Motozintla, 
 La Esperanza, San Juan Mazatlán, 
 Nueva Esperanza, Jesús Carranza, 
 Nueva Esperanza, Macuspana, 
 Nueva Esperanza, Villaflores, 
 Nueva Esperanza, Ocosingo, 
 Nueva Esperanza, Oaxaca, Guevea de Humboldt, 
 Nueva Esperanza, Juan Rodríguez Clara, 
 Nueva Esperanza, Hidalgo, Zempoala, 
 Nueva Esperanza, Maravilla Tenejapa, 
 Nueva Esperanza, Salto de Agua, 
 Nueva Esperanza, Cunduacán, 
 Nueva Esperanza, Las Choapas, 
 Nueva Esperanza, La Trinitaria, 
 Nueva Esperanza, Bochil, 
 Nueva Esperanza, Osumacinta, 
 Nueva Esperanza, Altamirano, 
 Nueva Esperanza, Oxchuc, 
 Nueva Esperanza, Yajalón, 
 Nueva Esperanza, Tacotalpa, 
 Nueva Esperanza, Tecpatán, 
 Nueva Esperanza, Tapachula, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar